Марбургската школа е течение в неокантианството от края на 19 век и началото на 20 век. Представители Херман Коен, П. Наторп, Ернст Касирер, Николай Хартман.

Развиват теорията за всеобхватността на научното знание и необходимостта от него, като го обясняват със саморазгръщането на разума и независимостта му от усещанията и „нещата в себе си“ (Имануел Кант).

Кантианство